Le  Grand Prix moto de Saint-Marin 1991 est la douzième manche du championnat du monde de vitesse moto 1991. La compétition s'est déroulée du 16 au  sur le circuit du Mugello. C'est la  du Grand Prix moto de Saint-Marin.

Résultat des 500 cm

Résultat des 250 cm

Résultat des 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Saint-Marin
Saint-Marin
Sport en Italie en 1991
Sport en août 1991